SWJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South West Bay (Vanuatu)